Демиурги:

 Демиурги — компьютерная игра в жанре пошаговой стратегии и карточной стратегии.
 Демиурги II — полностью трёхмерная компьютерная игра в жанрах пошаговая стратегия.